Le championnat du monde de squash féminin 2011 se déroule à Rotterdam du  au 6 novembre 2011. Nicol David gagne son  titre de championne du monde en battant Jenny Duncalf en finale.

Dotation et points 
En 2012, la dotation est de . Les points et les prix sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Saison 2011 de la WSA
 Championnat du monde masculin 2011

Liens externes 
 

2011
Squash féminin
Squash féminin 2011
Monde féminin
Sport aux Pays-Bas en 2011
Sport en novembre 2011
Monde féminin 2011